Филипп Хуан Чжаомин (, род.23 августа 1954) — католический прелат, епископ Хуаляня с 19 ноября 2001 года.

Биография 
12 апреля 1983 года был рукоположён в священники.

27 июня 1998 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Филиппа Хуана Чжаомина вспомогательным епископом епархии Гаосюна и титулярным епископом Ламфуа. 26 сентября 1998 года состоялось рукоположение Филиппа Хуана Чжаомина в епископа, которое совершил кардинал Павел Шань Госи в сослужении с архиепископом Тайбэя Иосифом Ди Ганом и вспомогательным епископом Гаосюна Боско Линь Цзинанем.

Ссылки 
 Информация 

Католические епископы Китая